Nordica может означать:
 Nordica — государственная эстонская авиакомпания.
 Nordica — итальянский производитель и бренд лыж и лыжной экипировки.